Dachauer ist der Familienname folgender Personen:

 Prasthan Dachauer (1940–2016), österreichischer Maler und Grafiker
 Sebastian Dachauer (1778–1863), deutscher Schulmann und oberbayerischer Heimatforscher
 Wilhelm Dachauer (1881–1951), österreichischer Maler

Siehe auch:
 Dachau (Begriffsklärung)